Alive and Screamin' е първи концертен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Записан е по време на турне в САЩ и Канада през 1986 г.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Марк Колер – китара
 Марк Сторс – вокали
 Томи Кейсър – бас
 Джеф Клейвън – барабани

Песни

Позиции в класациите

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1986 година